Tenisový turnaj ATP Grand Prix de Tennis de Lyon 2009 se konal ve dnech 26. října - 1. listopadu ve francouzském Lyonu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 650 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
ATP World Tour 2009
Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2009